Adolf Neumann kan syfta på bland andra:

* Adolf Neumann (1852–1920), tysk arkitekt
 Adolf Neumann (1825–1884), tysk konstnär
 Adolf Neumann-Hofer (1867–1925), tysk politiker